Chancellor of the Exchequer er den titel, som bæres af en den britiske minister i kabinettet med ansvar for regeringens økonomiske og finansielle politik og styring. Normalt kaldes han kansleren (the chancellor). Kansleren er den øverst ansvarlige minister i det ministerielle departement His Majesty’s Treasury, der svarer til det danske finansministerium. Posten er et af de fire højeste statsembeder og er i nyere tid det næsthøjeste embede i Storbritannien, kun overgået af premierministeren og justitsministeren: lord kansleren (The Lord High Chancellor of Great Britain).

Foruden titlen kansler er han også Second Lord of the Treasury (Anden skatkammerherre). Premierministeren har titlen som First Lord of the Treasury (Første skatkammerherre).

Storbritanniens finansministre, fra 1902 og frem

Eksterne henvisninger 

Storbritanniens politik
Politiske embeder
Britiske myndigheder